Tempi composti

 In musica: vedi tempi composti
 In grammatica: relativamente alla lingua italiana vedi tempi semplici e composti